El término Drop Dead puede referirse a:

Drop Dead, álbum de la banda de hardcore punk Siege de 1984.
Drop Dead!, es una banda de rock alternativo originario de Buenos Aires, Argentina.
Drop Dead, Gorgeous es una banda post-hardcore de Denver, Colorado.
El Drop Dead Festival un evento anual de temática gothic-punk (deathrock).
Muérete, bonita una comedia estadounidense cuyo título original en inglés es Drop Dead Gorgeous.